Pachyramphus griseigularis, "grönkindad bekard", är en fågelart i familjen tityror inom ordningen tättingar. Den betraktas oftast som en underart av grönryggig bekard (Pachyramphus viridis), men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN.

Fågeln förekommer från östra Bolivia till norra Argentina, östra Uruguay, Paraguay och östra Brasilien. Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Tityror
Pachyramphus
Fåglar i neotropiska regionen